Synpalamides är ett släkte av fjärilar. Synpalamides ingår i familjen Castniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Synpalamides